Hammerstadt ist der Name von

 Hammerstadt (Aalen), Ort in der Stadt Aalen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hammerstadt (Rietschen), Ortsteil der Gemeinde Rietschen im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hammerstadt, deutscher Name von Vlastějovice im Okres Kutná Hora, Tschechien

Siehe auch:
 Hammerstad-Riff